Летние Паралимпийские игры 1968 — третьи Паралимпийские игры. Проходили в Тель-Авиве, Израиль, с 8 по 13 ноября. На соревнования приехало 750 спортсменов, которые соревновались в 10 видах спорта и разыграли 181 комплект наград.

Игры состоялись в Израиле благодаря финансовой поддержке израильского правительства. На церемонии открытия в Иерусалиме присутствовали свыше 10 тыс. человек — это были первые Паралимпийские игры, собравшие массовую аудиторию.

Итоговый медальный зачёт

Виды спорта 
 Стрельба из лука
 Лёгкая атлетика
 Дартс
 Lawn Bowls
 Снукер
 Плавание
 Настольный теннис
 Тяжёлая атлетика
 Баскетбол среди спортсменов-колясочников
 Фехтование среди спортсменов-колясочников

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1968
 Дефлимпийские игры

Паралимпийские игры
Летние Паралимпийские игры 1968